Die Pilzgattung der Rüblinge (Collybia s. l.) wurde aufgrund von DNA-Untersuchungen und phylogenetischen Analysen in mehrere Gattungen aufgeteilt (Hughes et al. 2001):

 Zwerg- oder Sklerotienrüblinge (Collybia s. str.),
 Dendrocollybia, monotypische Gattung mit der Art Traubenstieliger Sklerotienrübling
 Blasssporrüblinge (Gymnopus),
 Rosasporrüblinge (Rhodocollybia).

Darüber hinaus existieren noch andere, nicht näher mit den „echten“ Rüblingen verwandte Pilzgattungen, die im deutschen Sprachgebrauch als Rüblinge bezeichnet werden:

 Zapfenrüblinge oder Nagelschwämme (Strobilurus)
 Samtfußrüblinge (Flammulina; z. B. Gemeiner Samtfußrübling)
 Schleimrüblinge (Oudemansiella)
 Wurzelrüblinge (Xerula; z. B. Grubiger Wurzelrübling oder Braunhaariger Wurzelrübling)